KFN est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation communautaire pour la nature basée à Kingston, en Ontario, au Canada.

kfn est un code qui peut désigner :
 kuk, une langue parlée par 3000 personnes dans le Nord-Ouest du Cameroun, selon le code de langue ISO 639-3.

Code de langue